Douglas Rinaldi (nacido el 29 de agosto de 1979) es un futbolista brasileño que se desempeña como centrocampista.

Trayectoria

Clubes

Referencias 

Futbolistas de Brasil
Futbolistas del Esporte Clube Pelotas
Futbolistas del Watford Football Club
Futbolistas del Ehime FC